Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programado para ser realizado em Santiago, Chile, de 2 a 4 de novembro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 72 triatletas (36 por gênero) irão se classificar para competir. Uma nação pode inscrever no máximo seis triatletas (três por gênero), exceto os vencedores dos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021. O país-sede (Chile) classificou automaticamente quatro atletas (dois por gênero). Todas as outras nações irão se classificar através de vários torneios e rankings classificatórios. Outras três vagas por convite, por gênero, serão distribuídas. Até cinco nações podem inscrever o máximo de três triatletas por gênero.

As equipes melhor posicionadas no revezamento misto e ainda não classificada durante os Jogos Sul-Americanos de 2022 e os Jogos Centro-Americanos e do Caribe de 2023 irão classificar dois atletas por gênero. As cinco melhores equipes ainda não classificadas previamente durante o Campeonato Pan-Americano de Revezamento Misto também classificarão dois atletas por gênero. O restante das vagas serão distribuídas através do ranking mundial da ITU de 10 de julho de 2023 e através de convites. Um atleta não pode conseguir mais de uma vaga para sua nação.

Uma nação pode participar da competição do revezamento misto se tiver classificado ao menos dois homens e duas mulheres.

Linha do tempo

Sumário de classificação

Progresso da classificação

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2023